Състезанията по сноуборд на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провеждат в парка за екстремни спортове „Роза Хутор“ близо до Красная Поляна.

За първи път на олимпиада ще се проведат състезания по паралелен слалом, както и по слоупстайл.

Инцидент по време на тренировка по слоупстайл от норвежкия състезател Торстейн Хоргмо (Torstein Horgmo), който си чупи ключицата, и оплаквания от други атлети, че трасето е опасно, довеждат до промяна на пистата.

Програма 
Разписание на 10-те дисциплини.

Часовете са в местно време (UTC+4).

Класиране по медали

Резултати

Слоупстайл мъже 
Състезанието по слоупстайл за мъже е спечелено от американеца Сейдж Коценбърг, за когото това е първа победа в професионалната му кариера. Сребърният медал печели Стале Сандбех от Норвегия, а бронзовият – Марк Макморис от Канада. Шампионът от X Games и фаворит за спечелване на състезанието Максенс Паро завършва пети.

Слоупстайл жени

Халфпайп мъже

Халфпайп жени

Сноубордкрос жени

Сноубордкрос мъже

Паралелен гигантски слалом жени

Паралелен гигантски слалом мъже

Паралелен слалом жени

Паралелен слалом мъже

Източници 

Сноуборд
Зимни олимпийски игри 2014